Вале́рий Алексе́ев:
* Алексеев, Валерий Алексеевич (1939 — около 2000) — русский писатель и педагог.
 Алексеев, Валерий Аркадьевич (род. 1953) — советский и российский государственный и общественный деятель, историк, философ, религиовед.
 Алексеев, Валерий Борисович  (род. 1948) — учёный в области математической кибернетики.
 
 
 Алексеев, Валерий Михайлович (род. 1952) — советский и российский тренер по боксу.
 Алексеев, Валерий Павлович (1929—1991) — российский антрополог и историк.
 Алексеев, Валерий Петрович (род. 1957) — советский и российский спортсмен и тренер.